Порриньо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виго. Занимает площадь 61,2 км². Население — 16576 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Porriño, Turismo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры